Каса́ткин, Никола́й:
 Касаткин, Николай Алексеевич (1859—1930) — русский живописец.
 Касаткин, Николай Васильевич (1890—1974) — советский психолог.
 Касаткин, Николай Иванович (1932—2019) — русский художник.
 Касаткин, Николай Яковлевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
== См. также ==
 Николай (Касаткин) (1836—1912) — епископ, миссионер.